1998 Голяма награда на Австралия е 14-о за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 8 март 1998 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Репортаж 
Това състезание е доминирано от Макларън-Мерцедес и спечело от Мика Хакинен гарантирайки първа победа за гуми Бриджстоун които започнаха сътрудничеството с британския тим.

Макларъните на Хакинен и Култард изненадаха всички в събота преди състезанието като вземайки първата стартова редица. Михаел Шумахер, обаче е на трета позиция заедно с Вилньов, който е 4-ти. На старта всички стартираха добре с изключение на замъзналия Стюарт на Рубенс Барикело който трябваше да рестартира двигателя. Шумахер се опитва да се доближи до Макларъна на Дейвид Култард в първите няколко обиколки преди да получи повреда в двигателя в 6-а обиколка. Това накара Жак Вилньов да заема третата позиция.

Първите пит-стопове канадеца е изместен от 3-та позиция от Френтцен, Ървайн и Фисикела. Вилньов по-късно е изпреварен за първи път от лидера Мика Хакинен с една обиколка. Другия брат от семейство Шумахер, Ралф е замесен в инцидент заедно с Ян Магнусен и Тораносуке Такаги в началото на 2-рата обиколка.

В 36-обиколка Хакинен прави второто си посещение в бокса малко-преди съотборника му Култард да направи своето спиране. Тогава обаче в спирането на финландеца в бокса очевидно е спрял без да види механиците си което му доведе до загуба на лидерството. Шансовете за подиум на Фисикела се изпариха след като задното крило от дясната страна е счупено.

Тогава се стига и до обиколка 53 когато Култард намалява скоростта си за да даде път на Мика Хакинен да поведе водачеството. Меджувременно Джони Хърбърт от Заубер прави опити да изпревари Жак Вилньов но без успех за британеца. Така се стига и до успеха на Макларън с двойната победа на Хакинен и Култард това е и първа за тях след Япония 1991. Изпреварването обаче в 53 обиколка е голяма въпросителна за Култард и Макларън критикизирайки този случай. Така се стига и Световния Консул на Мотоспорта. Решението е „някои бъдещ акт вредено от интересите на конкуренцията ще бъде строго наказано със съгласие на член 151c от Интернационалния Спортен Кодекс“. „Отборните заповеди“ продължават да бъдат използвани във Формула 1 преди да бъде изхвърлено преди сезон 2003.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия